Roxburgh bezeichnet:

ein schottisches Dorf, siehe Roxburgh
eine schottische traditionelle Grafschaft und einen ehemaligen schottischen District, siehe Roxburghshire
eine neuseeländische Ortschaft, siehe Roxburgh (Neuseeland)
eine 1812 gegründete Vereinigung von bibliophilen Personen in England, siehe Roxburgh Club

Roxburgh ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Roxburgh (* 1970), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Andy Roxburgh (* 1943), schottischer Fußballtrainer
 Edwin Roxburgh (* 1937), britischer Komponist
 Jakob Roxburgh († 1872), Gelehrter
 Jim Roxburgh (* 1946), australischer Rugby-Union-Spieler
 Melissa Roxburgh (* 1992), kanadisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Richard Roxburgh (* 1962), australischer Schauspieler
 William Roxburgh (1751–1815), schottischer Botaniker und Arzt

Siehe auch:
 Roxbury